Dúgvan [ˈdɪgvan] (färöisch „die Taube“) bezeichnet:
eine Zeitung, die 1894–1928 erschien, und eine andere Zeitung 1941–42, siehe Dúgvan (Zeitung)
eine Autofähre zwischen Leirvík und Klaksvík, die 2006 außer Verkehr gestellt wurde, siehe Dúgvan (Fähre)